Comares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Comares (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Comares (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar